Bleda (Hun), broer van Attila de Hun.
 Bleda (geslacht), geslacht van zangvogels.